Ли́дия Бори́совна Либеди́нская, урождённая Толста́я (24 сентября , Баку — 19 мая , Москва) — советская писательница, переводчица и мемуаристка из рода Толстых.

Биография 
Отец — юрист Борис Дмитриевич Толстой (1897—1942), двоюродный племянник А. Н. Толстого, служащий Госплана РСФСР, репрессирован в 1937 году, погиб в 1942 году в лагере под Красноярском. Мать — поэтесса, журналист, переводчик Татьяна Владимировна Толстая (Ефимова, 1892—1965), известная под псевдонимом Татьяна Вечорка. По рождении была крещёна по православному обряду, крёстным отцом стал поэт Вячеслав Иванов. В 1924 году семья перебралась в Москву. Почти 20 лет Либединская прожила в Воротниковском переулке.

Начинала учиться в Историко-архивном институте, закончила Литературный институт. С первым мужем, художником Андреем Константиновичем Ширманом (1919—1943), семейная жизнь не задалась. В 1942 году вышла во второй раз замуж за писателя, в прошлом — одного из руководителей РАППа Юрия Либединского (у него это был четвёртый брак), тогда же дебютировала стихами в газетах. В тридцать восемь лет осталась вдовой с пятью детьми.

Переводила литературу народов СССР. Публиковала прозу, мемуарные сочинения, исторические и историко-литературные книги для детского и юношеского возраста о Герцене, декабристах, Блоке, Горьком, занималась литературным наследием мужа.

Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.

Имеет 14 внуков и шесть правнуков. Зять — поэт и диссидент Игорь Губерман.

Примечания

Библиография Лидии Либединской 
 Либединская Л. Б. Зелёная лампа : воспоминания : [об Ю. Н. Либединском] / Л. Б. Либединская. — : Сов. писатель, 1966. — 407 с., 7 л. ил. (переизд. 2002, 2011).
 Либединская Л. Б. Воробьёвы горы : Повесть [о детстве А. И. Герцена] : [Для сред. школьного возраста] / Рис. Н. Калиты. — : Дет. лит., 1967. — 144 с. : ил.
 Либединская Л. Б. За вас отдам я жизнь : Повесть о Коста Хетагурове / Т. И. Джатиев, Л. Б. Либединская; [Предисл. Н. Тихонова]; [Илл.: Заур-Бек Абоев]. — [Москва] : [Политиздат], [1969]. — 400 с., 7 л. ил. — (Пламенные революционеры).
 Либединская Л. Б. Жизнь и стихи (о поэзии Александра Блока) / Л. Либединская. — : Дет. лит., 1970. — 157 с. : ил. — (По дорогим местам).
 Либединская Л. Б. Последний месяц года : Повесть о декабристах : П. Пестель, К. Рылеев, С. Муравьёв-Апостол, М. Бестужев-Рюмин, П. Каховский / Л. Либединская ; Худож. Ю. Иванов. — : Мол. гвардия, 1970. — 172 с. : ил. — (Пионер — значит первый; Вып. 19).
 Либединская Л. Б. Горький в родном городе : [Для сред. и ст. возраста] / В. Н. Блохина, Л. Б. Либединская. — : Дет. лит., 1972. — 191 с. : ил. — (По дорогим местам).
 Либединская Л. Б. Герцен в Москве : Худож.-докум. очерк : [Для ст. возраста] / Л. Либединская. — : Дет. лит., 1976. — 206 с. : ил. — (По дорогим местам).
 Либединская Л. Б. С того берега : Повесть о Н. Огарёве / Лидия Либединская; [Худож. М. Н. Ромадин]. — 2-е изд. — : Политиздат, 1985. — 356 с. : 7 л. цв. ил. — ISBN В пер.
 Либединская Л. Б. Живые герои : Докум.-худож. кн. [О романе Л. Н. Толстого «Война и мир»] / Л. Либединская. — : Дет. лит., 1982. — 254 с. : 16 л. ил. — (Шк. б-ка). — ISBN В пер.
 Боритесь за свободу! : Повесть об А. Цулукидзе / Лидия Либединская. — : Политиздат, 1990. — 366, [1] с., [7] л. ил. — (Пламенные революционеры). — ISBN 5-250-00832-1.
 Либединская Л. Б. Это великая страна!

Литература 
 Либединская Лидия Борисовна // Московская энциклопедия. Т. 1. Лица Москвы. Ч. 2. И—М. — , 2008.
 Либединская Лидия Борисовна // Новая Россия: мир литературы : энциклопедический словарь-справочник : В 2 т. Т. 1. / Сергей Чупринин. — : Вагриус, 2003. — С. 790.
 Либединская Лидия Борисовна // Русские писатели. Современная эпоха / В. Огрызко. — : Литературная Россия, 2004. — С. 293.
 Громова Н. А. Скатерть Лидии Либединской : То немногое, что осталось за пределами «Зелёной лампы» // Дружба народов. — 2013. — № 3.
 Скатерть Лидии Либединской / авт.-сост. Н. А. Громова. —  : АСТ, 2013. — 410, [1] с. : ил., портр. — ISBN 978-5-17-079621-2.
 Ярослав Смеляков. "Хорошая девочка Лида"

Лидия
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Авторы исторических романов
Похороненные на Новодевичьем кладбище